Benedek Kata (1903–1988) festőművész, grafikus, díszlettervező
 Benedek Katalin (1934–2002) dramaturg, forgatókönyvíró, költő, szerkesztő
 Benedek Katalin (1947–) folklorista, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa
 Benedek Katalin (1950–) művészettörténész, muzeológus

Jegyzetek